Željko Mavrović (Beograd, 17. veljače 1947. – Trstenik, 22. siječnja 2022.) bio je hrvatski i srbijanski kazališni, televizijski i filmski glumac.

Filmografija

Televizijske uloge

Filmske uloge

Sinkronizacija 
Podaci uzet sa Disney Sinkropedija

Izvori

Vanjske poveznice 

Stranica na ZKL.hr 

Hrvatski filmski glumci
Hrvatski kazališni glumci
Hrvatski televizijski glumci
Glumci iz Beograda